Kissology es una serie de discos de DVD que contiene entrevistas, presentaciones en vivo, vídeos musicales y apariciones en televisión de la banda de hard rock estadounidense Kiss. Está compuesto por los siguientes títulos:
Kissology Volume One: 1974–1977, publicado el 31 de octubre de 2006.
Kissology Volume Two: 1978–1991, publicado el 14 de agosto de 2007.
Kissology Volume Three: 1992–2000, publicado el 18 de diciembre de 2007.

Kiss